Мејо има више значења:
 Мејо
 Мејо (Јужна Каролина)
 Мејо (Мериленд)
 Мејо (Флорида)